Джиммі Коннорс був чемпіоном попереднього року і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Івана Лендла з рахунком 6–3, 6–7, 7–5, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1983 US Open Men's Singles draw 

1983 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу